Spojení písmen O a C může mít různé významy:

OC 
 okres Olomouc, bývalá SPZ
 obchodní centrum
 Oleoresin Capsium (též oleokapsaicin) – účinná látka používaná v obranných pepřových sprejích
 overclocking neboli přetaktování, zkratka užívaná mezi anglicky mluvícími geeky

O.C. 
 O.C. – americký televizní seriál
 organo corale – italsky, druhý manuál u varhan

oc 
 okcitánština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

o'c. 
 o'c. – o'clock, on the clock = na hodinách, anglická značka u časového údaje, kolik je hodin

Externí odkazy 
 

Zkratky